Audrey Emerton, baronne Emerton (1935-), infirmière et femme politique britannique.
 Brett Emerton (1979-), footballeur australien.
 James Henry Emerton (1847-1930), naturaliste américain.